Liste over ryttere og hold i Giro d'Italia 2012

Noter

Eksterne henvisninger 
Startliste

2012